Vanterpoolia är ett släkte av svampar. Vanterpoolia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vanterpoolia